Neto kan henvise til flere artikler:

 Agostinho Neto – forhenværende præsident i Angola
 Neto Baiano – brasiliansk fodboldspiller
 Neto (fodboldspiller, født 1989) – brasiliansk fodboldspiller